Epitaph (эпитафия) может означать:

 Epitaph — песня группы King Crimson (1969).
 Epitaph — музыкальная композиция Чарльза Мингуса (1989).
 Epitaph — концертный 4-дисковый бокс-сет группы King Crimson (1997).
 Epitaph — альбом группы Front Line Assembly (2001).
 Epitaph — альбом группы Necrophagist (2004).
 Epitaph — рок-группа из Германии.
 Epitaph — фильм  Бориса Дворкина о Д.Д. Шостаковиче.
 Epitaph Records — американский лейбл звукозаписи.
 Epitaph — второй студийный альбом немецкой готической группы Garden Of Delight.